Mole steht für:

 Mole, ein in ein Gewässer ragendes Bauwerk
 Burg Mole im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Mole (Sauce), eine mexikanische Speise
 Mole (Fehlbildung) und Blasenmole, eine Störung der Embryonalentwicklung
 Molen-Ei, siehe Abortivei
 eine Fehlbildung der Haut, siehe Pigmentnävus
 Mole Jazz, ein Londoner Jazz-Label

Mole, Molé oder Molè ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Mole (1889–1983), US-amerikanischer Fotograf
 Ben Mole (* 1970), britischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Édouard François Mathieu Molé (1760–1794), Conseiller des Parlement de Paris
 Franco Molè (1939–2006), italienischer Theaterregisseur
 François-René Molé (1734–1802), französischer Schauspieler
 Hans Maria Mole (* 1940), deutscher Maler und Aktionskünstler, siehe Mole & Wolfrhine
 Louis-Mathieu Molé (1781–1855), französischer Politiker
 Mario Le Mole (* 1967), deutscher Rocksänger
 Mathieu Molé (1584–1656), Premier Président du Parlement de Paris
 Mathieu-François Molé (1705–1793), Premier Président du Parlement de Paris
 Miff Mole (1898–1961), US-amerikanischer Posaunist
 Robert H. Mole (1914–1992), Radiologe
 Vojeslav Molé (1886–1973), jugoslawischer Kunsthistoriker
 William Mole (1917–1962), britischer Schriftsteller

Mole oder Môle ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mole (Qilian), Großgemeinde im Kreis Qilian in der chinesischen Provinz Qinghai
 Mole Island (Papua-Neuguinea), Insel von Papua-Neuguinea
 La Môle, Gemeinde im französischen Département Var
 Le Môle, Berg im französischen Département Haute-Savoie

Siehe auch:
 Mole Antonelliana
 Mole-Nationalpark
 Mole River
 Mole Valley
 Molle 
 Mol (Begriffsklärung)